The Devil Wears Prada es el nombre de:
 The Devil Wears Prada, una banda musical estadounidense.
 The Devil Wears Prada, una novela de Lauren Weisberger.
 The Devil Wears Prada, una película, inspirada en la novela de Lauren Weisberger.
 The devil wears Prada (BSO), la banda sonora de la película.